El nombre de Alfonso XII puede referirse a:

Personajes 
 Alfonso XII (1857-1885), que reinó en España entre 1874 y 1885.
 Alfonso de Castilla (1453–1468), pretendiente a la Corona de Castilla como Alfonso XII (1465–1468).

En referencia al rey Alfonso XII de España 
 Orden de Alfonso XII, orden honorífica española.
 Fuerte de Alfonso XII, fortaleza militar en el monte Ezcaba, España.
 El Crucero protegido Alfonso XII (1891), activo en la Armada Española entre 1892 y 1908.
 El vapor SS Havel renombrado por el gobierno de España Alfonso XII en 1890.
 El puente de Alfonso XII, sobre el río Jarama, España.
 El puente de Alfonso XII, en Ondárroa, España.
 El puente de Alfonso XII, en Sevilla, España.
 Calle de Alfonso XII, en Madrid, España.